Командный чемпионат Чехии по шахматам проводится с 1992 года.

Регламент 
 12 команд (начиная с 1995/1996, до этого 10 команд)
 8 досок
 круговая система

Победители

См. также 
 Чемпионат Чехии по шахматам

Ссылки 
 Extraliga

Командный чемпионат Чехии по шахматам